Güven ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname mit der Bedeutung „Vertrauen; Mut“. Güven tritt auch als Familienname auf.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Güven Bakır (1939–2018), türkischer Klassischer Archäologe
 Güven Erkaya (1938–2000), türkischer Admiral
 Aydın Güven Gürkan (1941–2006), türkischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Güven Kıraç (* 1960), türkischer Schauspieler
 Güven Önüt (1940–2003), türkischer Fußballspieler
 Güven Varol (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Güven Yalçın (* 1999), deutsch-türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Adem Güven (* 1985), türkisch-norwegischer Fußballspieler
 Ahmet Güven (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Ayhancan Güven (* 1998), türkischer Automobilrennfahrer
 Banu Güven (* 1969), türkische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Berker Güven (* 1994), türkischer Schauspieler
 Egemen Güven (* 1996), türkischer Basketballspieler
 Erhan Güven (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Gizem Güven (* 1993), türkische Schauspielerin
 İsmail Güven (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Kemal Güven (1921–2013), türkischer Jurist und Politiker
 Leyla Güven (* 1964), türkische Politikerin
 Mehmet Güven (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Mustafa Güven (1936–2013), türkischer Fußballspieler
 Oğuz Güven (* 1958), türkischer Journalist und Chefredakteur 
 Ömer Güven (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Ozan Güven (* 1975), türkischer Schauspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname